Седлец () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вольштынский повят, Великопольское воеводство. Население — 11 909 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Беленцин
 Боруя
 Хобенице
 Годзишево
 Груец-Малы
 Груец-Вельки
 Яромеж
 Яжынец
 Карна
 Келково
 Келпины
 Копаница
 Мала-Весь
 Марянково
 Небожа
 Нова-Тухожа
 Реклин
 Реклинек
 Седлец
 Стара-Тухожа
 Тухожа
 Вонхабно
 Велька-Весь
 Войцехово
 Закшево
 Жодынь

Соседние гмины 
 Гмина Бабимост
 Гмина Каргова
 Гмина Новы-Томысль
 Гмина Раконевице
 Гмина Вольштын
 Гмина Збоншинь

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства